Balon – statek powietrzny lżejszy od powietrza, bez napędu silnikowego
 Balon na ogrzane powietrze – rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu
 Balon meteorologiczny – rodzaj sondy meteorologicznej na gaz lżejszy od powietrza
 Balon zaporowy – bezzałogowy balon na uwięzi, stosowano go jako przeszkodę dla samolotów lecących na małych i średnich wysokościach
 Balon stratosferyczny (stratostatem) – balon przeznaczony do lotów stratosferycznych na wysokość rzędu 20–40 km
 Balon (dekoracja) – przedmiot z elastycznej gumy, lateksu, czasami z folii, wypełniony gazem
 Balon (obraz Francisca Goi) – obraz Francisca Goi

Inne:
 Don Balón – hiszpańskie czasopismo sportowe wydawane w Barcelonie
 1 Batalion Balonowy – pododdział Wojsk Balonowych II RP w latach 1920–1939